Clarence Goodson (1982), Amerikaans voetballer
 Courtney Goodson (1990), Amerikaans voetbalster
 Ida Goodson (1909–2000), Amerikaans zangeres en pianiste